Venezuela:
 Uribante (rijeka)
 Uribante (općina), u saveznoj državi Táchira